Franz Ritter Höfer von Feldsturm (1861-1918) – generale austroungarico
 Franz Hofer (1882-1945) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco
 Franz Hofer (1902-1975) – politico austriaco, Gauleiter della Zona d'operazioni delle Prealpi